Базас — топоним:

 Базас — место рождения римского поэта Авзония, город во французском департаменте Жиронды.
 Базас (приток Кондомы) — река в Кемеровской области России.
 Базас (приток Ортона) — река в Кемеровской области России.

См. также 
 Новый Базас — бывший посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России.